Middag kan avse:

 Middag (måltid) – en måltid
 Middag (tid) – en tid på dygnet
 Kungadömet Middag – ett medeltida rike på Taiwan